Kokora peut désigner :
 Kokora, une localité au Burkina Faso
 Kokora, une localité en Estonie